Serra da Boa Vista (Ceará)
 Serra da Boa Vista (Minas Gerais)

Desambiguações de topônimos